Province de la Bougouriba är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Sud-Ouest, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province de la Bougouriba är platt.

Följande samhällen finns i Province de la Bougouriba:

 Diébougou

Omgivningarna runt Province de la Bougouriba är huvudsakligen savann. Runt Province de la Bougouriba är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Sud-Ouest, Burkina Faso